Wahlkreis 78 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 78
 Landtagswahlkreis 78